W roku 1995 odbyły się rozgrywki 52. edycji pierwszej ligi Wysp Owczych, dziś zwanej Formuladeildin, wtedy 1.deild. Podczas tego sezonu dziesięć drużyn zagrało po osiemnaście spotkań od wiosny do jesieni 1995 roku. Na każdą kolejkę składało się pięć meczów.

Wyniki

1. część

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

Zobacz też 
 Formuladeildin – sezon 1995

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Farerskiego Związku Piłki Nożnej 
 Wyniki 1.deild 1995 na stronie RSSSF.com 

1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
1995 na Wyspach Owczych